Paul Barroilhet (1810-1871), baryton français ;
 Gonzalo Barroilhet (1986-), athlète chilien.